PASC steht für:
 post-acute sequelae of COVID-19, anhaltende Symptome nach COVID-19, siehe Long COVID
 Precision Adaptive Subband Coding, Musikkomprimierungssystem, siehe Digital Compact Cassette
 Flughafen Deadhorse (ICAO-Code), Flughafen in Alaska

Abkürzung